Takeuchi kan som auktorsförkortning betyda:

 Wayne N. Takeuchi
 H. Takeuchi

Robotskapade auktorsförkortningar